Frase pode referir-se a:

Frase, em linguística
Frase (música)
Frase (esgrima)
Frase (rapper)

Desambiguação